Termenul „Alexei Orlov” se poate referi la:
 Alexei Grigorievici Orlov (1737-1808), prinț rus
 Aleksei Maratovici Orlov (n. 1961), politician rus
 Aleksei Mihailovici Orlov (n. 1986), fotbalist rus

Vezi și 
 Orlov